Paul Taylor peut désigner :
 Paul Taylor (1930-2018), danseur et chorégraphe américain ;
 Paul Taylor (1960-), de son vrai nom Paul Horowitz, musicien américain, guitariste et claviériste ;
 Paul Taylor (1923-2015), philosophe ;
 Paul Taylor (1986-), humoriste britannique d'expression anglaise et française.